Лабонте́ (фр.), Лабо́нте (англ.) () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Лабонте, Роберт (Боб, вариант — ЛаБонте; род. 1951) — американский кёрлингист.
 Лабонте, Шарлин (род. 1982) — канадская хоккеистка.